Donald Young ha battuto in finale Uladzimir Ihnacik7-5, 6-1.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2007